Colonia Ricardo Flores Magón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Ricardo Flores Magón, Delstaten Mexiko, ort, Zinacantepec, 
 Colonia Ricardo Flores Magón, Oaxaca, ort, Teotitlán del Valle, 

Robotskapade Mexikoförgreningar